Патхак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Патхак, Гопал Сваруп — индийский государственный деятель.
 Патхак, Дина (1922—2002) — индийская актриса театра, кино и телевидения, театральный режиссёр.